Kraft de Hohenlohe-Langenbourg (en allemand : ), prince de Hohenlohe-Langenbourg, est né le  à  Schwäbisch Hall, en Allemagne, et mort dans cette même ville le . C'est le neuvième prince de Hohenlohe-Langenbourg.

Famille 
Kraft est le fils aîné du prince Gottfried de Hohenlohe-Langenbourg (1897-1960) et de son épouse la princesse Marguerite de Grèce (1907-1981). Par son père, il descend du prince Ernest II de Hohenlohe-Langenbourg (1863-1950) et de sa femme la princesse Alexandra de Saxe-Cobourg-Gotha (1878-1942) tandis que, par sa mère, il a pour grands-parents le prince André de Grèce (1882-1944) et la princesse Alice de Battenberg (1885-1969).

Le prince Kraft a donc la particularité généalogique d'être à la fois le descendant du roi Christian IX de Danemark (1818-1906), surnommé le « beau-père de l'Europe », et de la reine Victoria du Royaume-Uni (1819-1901), connue comme la « grand-mère de l'Europe ». Il est en outre le neveu du duc d'Édimbourg et de la reine Élisabeth II du Royaume-Uni.

Le , Kraft épouse la princesse Charlotte de Croÿ (1938), fille du prince Alexandre de Croÿ (1912-2002) et de son épouse Anne Elspeth Campbell (1917-1986). Divorcé le , Kraft se remarie, le , à la roturière autrichienne Irma Pospesch (1946).

Du premier mariage de Kraft naissent 3 enfants :
 Cécile de Hohenlohe-Langenbourg (1967), princesse de Hohenlohe-Langenbourg, qui épouse, en 1998, le comte Cyril de Commarque (1970), petit-fils de la princesse Marie-Clotilde Bonaparte (1912-1996) ;
 Philippe de Hohenlohe-Langenbourg (1970), prince de Hohenlohe-Langenbourg, qui s'unit, en 2003, à Saskia Binder (1973) ;
 Xenia de Hohenlohe-Langenbourg (1972), princesse de Hohenlohe-Langenbourg, qui épouse, en 2005, Max Soltmann.

Biographie 
Fils du prince Gottfried de Hohenlohe-Langenbourg et de la princesse Marguerite de Grèce, le prince Kraft suit des études de forestier et de banquier. Devenu chef de la maison de Hohenlohe-Langenbourg à l'âge de 25 ans, il prend la direction des domaines de sa famille, constitués de plusieurs châteaux et de  de terres agricoles et de forêts.

Dans la nuit du 23 au , un feu de cheminée détruit une grande partie du château de Langenbourg. Le coût des travaux de rénovation est si élevé que Kraft est contraint de vendre le château de Weikersheim au Land de Bade-Wurtemberg en 1967. Une fois le bâtiment restauré, le prince y fonde le musée de l'automobile en 1970.

Très impliqué dans la vie du territoire de l'ancienne principauté de Hohenlohe-Langenbourg, Kraft est notamment membre du synode de l'Église évangélique luthérienne en Wurtemberg (1965-1974), élu à l'assemblée du district (1965-1979) et membre du conseil d'administration de la Croix-Rouge (1984-2000). Il est par ailleurs président de l'automobile-club d'Allemagne (1981-1993) et de la Fédération internationale des véhicules anciens (1983-1996).

Le prince Kraft meurt d'une longue maladie en 2004. Il est enterré au mausolée des Hohenlohe-Langenbourg.

Quartiers du prince

Bibliographie 
 .

Presse en ligne 
 .

Liens externes

Références 

Naissance en juin 1935
Naissance à Schwäbisch Hall
Décès en mars 2004
Décès à Schwäbisch Hall
Maison de Hohenlohe
Décès à 68 ans
Prince de Hohenlohe-Langenbourg
Naissance dans le Troisième Reich